Садык (Садик) Магомедович Магомедов (1932-2005) —  дагестанский советский и российский актёр театра. Народный артист Дагестанской АССР (1981). Заслуженный артист РФ (2003).

Биография 
Родился 11 октября 1932 года в селе Кумух Лакского района в семье Магомеда и Баху Магомедовых. Воспитывался в Кумухском детском доме № 21.

Актер Лакского государственного музыкально-драматического театра имени Э. Капиева (Республика Дагестан).

Ушёл из жизни в 2005 году.

Награды и звания 
 Медаль «За трудовую доблесть» (04.05.1960).
 Народный артист Дагестанской АССР (1981).
 Заслуженный артист РФ (2003).

Театральные роли 
 Аристарх ("Энергичные люди" - Шукшин В.М.);
 Жорж Данден ("Жорж Данден" - Мольер Ж.-Б.);
 Скапен ("Плутни Скапена" - Мольер Ж.-Б.);
 Филиберт ("Забавный случай" - Гольдони К.);
 Хлестаков ("Ревизор" - Гоголь Н.В.).

Семья 
Сын, Аслан - народный артист Дагестана.

Внук - Руслан Ларин Сергеевич (артист мюзиклов)

Примечания 

Народные артисты Дагестанской АССР
Персоналии:Лакский музыкально-драматический театр
Воспитанники детских домов